Biały delfin Um (fr. Oum le dauphin blanc, ang. Zoom the White Dolphin, 2015) – francuski serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię SND i M6 Group. Remake serialu z lat 70. pod tym samym tytułem.

Premiera serialu odbyła się we Francji w 30 sierpnia 2015 roku na francuskim kanale TF1. W Polsce serial zadebiutował 22 czerwca 2015 na antenie teleTOON+.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie dwóch bohaterów – piętnastoletniego chłopca Yanna i siedmioletniej dziewczynki Mariny, którzy wyruszają do swojego wujka Patryka, który jest oceanografem i prowadzi badania na odległych wyspach Pacyfiku. Yann zaprzyjaźnia się z białym delfinem o imieniu Um i razem z Mariną oraz pozostałymi przyjaciółmi – szpakiem Sebastianem, misiem Raoulem i leniwcem Flemem przeżywają codziennie niesamowite morskie przygody.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: Studio Sonica
Reżyseria: Jerzy Dominik
Dialogi: Joanna Kuryłko
Tłumaczenie:
 Filip Rogalski (odc. 25-52),
 Joanna Kuryłko (odc. 1-24)
Tekst piosenki: Marek Krejzler
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kudelska
Wystąpili:
 Artur Pontek – Yann
 Joanna Pach –
 Marina,
 kobieta (odc. 28),
 turystka (odc. 32),
 chłopiec (odc. 37),
 dziewczyna (odc. 39)
 Sławomir Pacek – Wujek Patryk
 Lidia Sadowa –
 Sebastian,
 kobieta (odc. 12),
 Tapuna (odc. 12, 19, 23-31, 33, 37, 40-46, 48, 52),
 Anita (odc. 20),
 głos kobiecy (odc. 29)
 Grzegorz Drojewski – Auru
 Mirosław Wieprzewski – Tahura Ramana
 Julia Kołakowska – Timeti
 Jakub Szydłowski –
 Jack,
 pływak 2 (odc. 25),
 Rasta (odc. 34, 44-45),
 robotnik 2 (odc. 34),
 pływak (odc. 35),
 mężczyzna 1 (odc. 40),
 pilot (odc. 44),
 rybak (odc. 44)
 Mieczysław Morański –
 Rico,
 komentator zawodów Heatopuu (odc. 27)
 robotnik 1 (odc. 34),
 strażnik (odc. 40),
 mężczyzna 4 (odc. 40)
 Jerzy Dominik – Blaise
 Anna Apostolakis –
 Maeva,
 Tupu (odc. 37),
 chłopiec (odc. 39),
 babcia (odc. 45)
 Zbigniew Konopka – wódz Papa Tuanaku
 Sebastian Machalski –
 Inapo,
 Tom (odc. 21, 46),
 Sam (odc. 21, 35, 46),
 rybak (odc. 31),
 mężczyzna w koszuli (odc. 34),
 chłopiec (odc. 37),
 chłopiec (odc. 49),
 gwary (odc. 25-27, 29, 31, 33-34, 36-38, 40-41, 43-46, 49-50, 52)
 Wojciech Paszkowski –
 Van Krook,
 turysta (odc. 32),
 mężczyzna 3 (odc. 40)
 Paulina Komenda –
 kobieta (odc. 29),
 kobieta 3 (odc. 33),
 dziewczyna 1 (odc. 49),
 dziewczyna na pomoście (odc. 50),
 kobieta (odc. 52),
 gwary (odc. 3, 5, 8-9, 11-12, 14, 17, 19-20, 23, 25-27, 29, 31, 33, 36-38, 40-41, 43-46, 49-50, 52)
 Sebastian Perdek – gwary (odc. 3, 5, 8-9, 11-12, 14, 17, 19-20, 23)
 Rafał Fudalej – gwary (odc. 3, 5, 8-9, 11-12, 14, 17, 19-20, 23)
 Ewa Jakubowicz – gwary (odc. 3, 5, 8-9, 11-12, 14, 17, 19-20, 23)
 Janusz Wituch –
 człowiek z wioski (odc. 5),
 mężczyzna (odc. 9, 11, 23),
 policjant (odc. 9),
 wspólnik (odc. 9),
 głos z radia (odc. 10),
 mężczyzna z lewej (odc. 14),
 dziennikarz (odc. 18),
 John Shark (odc. 19),
 głos męski (odc. 20),
 komentator zawodów (odc. 25),
 głos męski (odc. 29),
 chłopak (odc. 31),
 rybak (odc. 33),
 rybak (odc. 34),
 turysta (odc. 34),
 gość w białej koszulce (odc. 36),
 mężczyzna w koszuli (odc. 40),
 prezenter (odc. 41),
 strażnik (odc. 44),
 facet w koszuli (odc. 44),
 facet w koszuli (odc. 45),
 mężczyzna (odc. 45),
 facet z opaską (odc. 49),
 gwary (odc. 25-27, 29, 31, 33, 36-38, 40-41, 43-46, 49-50, 52)
 Zofia Schwinke – 
 kobieta 1 (odc. 25),
 kobieta 2 (odc. 29),
 kobieta (odc. 31),
 kobieta 1 (odc. 33),
 kobieta (odc. 36),
 kobieta (odc. 40),
 dziewczyna 3 (odc. 49),
 dziewczyna w zielonym (odc. 50),
 gwary (odc. 25-27, 29, 31, 33, 36-38, 40-41, 43-46, 49-50, 52)
 Leszek Zduń – 
 mężczyzna (odc. 25),
 pływak 1 (odc. 25),
 mężczyzna w białej koszuli (odc. 29),
 Taupo (odc. 31, 42),
 rybak (odc. 34),
 robotnik 4 (odc. 34),
 chłopak (odc. 39),
 mężczyzna 2 (odc. 40),
 T. Werner (odc. 43-44),
 facet w niebieskich szortach (odc. 49)

Piosenkę tytułową śpiewał: Adam Krylik

Lektor: Jerzy Dominik

Spis odcinków

Przypisy 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2015